TSV Havelse (celým názvem: Turn- und Sportverein Havelse 1912 e. V.) je německý sportovní klub, který sídlí v Garbsenu, jenž leží ve spolkové zemi Dolní Sasko. Založen byl 5. srpna 1912 pod názvem FC Pelikan Havelse. Od sezóny 2010/11 působí v Regionallize Nord, čtvrté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na Wilhelm-Langrehr-Stadionu s kapacitou 3 500 diváků. Největším úspěchem klubu je účast ve 2. Bundeslize v sezóně 1990/91. Klubové barvy jsou červená a bílá.

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl tenisu, stolního tenisu a gymnastiky.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1912 – FC Pelikan Havelse (Fußballclub Pelikan Havelse)
 1929 – TV Havelse (Turnverein Havelse)
 193? – TSV Havelse (Turn- und Sportverein Havelse 1912 e. V.)

Získané trofeje 

 Niedersachsenpokal ( 1× )
 2011/12

Galerie

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1953–1954: Amateurliga Niedersachsen – sk. 3
 1954–1956: Amateuroberliga Niedersachsen West
 1956–1964: Amateurliga Niedersachsen – sk. 3
 1964–1976: Bezirksliga Hannover
 1976–1979: Verbandsliga Niedersachsen Süd
 1979–1980: Landesliga Niedersachsen West
 1980–1981: Verbandsliga Niedersachsen
 1981–1990: Fußball-Oberliga Nord
 1990–1991: 2. Fußball-Bundesliga
 1991–1993: Fußball-Oberliga Nord
 1993–1994: Verbandsliga Niedersachsen
 1994–2001: Fußball-Oberliga Niedersachsen/Bremen
 2001–2002: Verbandsliga Niedersachsen West
 2002–2005: Landesliga Hannover
 2005–2008: Niedersachsenliga West
 2008–2010: Fußball-Oberliga Niedersachsen West
 2010– : Fußball-Regionalliga Nord

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Dolním Sasku
Fotbalové kluby založené v roce 1912